La Matanza puede referirse a:

Lugares 
 Partido de La Matanza del Gran Buenos Aires, Argentina;
 La Matanza de Acentejo, municipio de Tenerife, Islas Canarias, España;
 La Matanza (Cantabria), capital del municipio cántabro de Valle de Villaverde, España;
 La Matanza (Orihuela), pedanía de Orihuela, Alicante, España;
 La Matanza (Santomera), pedanía de Santomera, Murcia, España;
 Distrito de La Matanza, en la provincia de Morropón, Perú.

Ficción 
 La matanza (película)